|-
|(127251)||2002 JD38|| align=right|14,8|| align=right|3,025|| align=right|0,186|| align=right|6,74|| align=right|5,260||MBA||8. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127252)||2002 JM39|| align=right|15,2|| align=right|2,587|| align=right|0,076|| align=right|15,75|| align=right|4,159||MBA||9. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127253)||2002 JQ39|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,237|| align=right|28,06|| align=right|5,628||MBA||10. května 2002||Desert Eagle||W. K. Y. Yeung
|-
|(127254)||2002 JJ42|| align=right|15,6|| align=right|2,666|| align=right|0,147|| align=right|2,29|| align=right|4,352||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127255)||2002 JX42|| align=right|15,3|| align=right|2,791|| align=right|0,058|| align=right|4,96|| align=right|4,662||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127256)||2002 JB43|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,108|| align=right|11,91|| align=right|5,639||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127257)||2002 JZ43|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,115|| align=right|5,70|| align=right|4,695||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127258)||2002 JC45|| align=right|15,0|| align=right|2,750|| align=right|0,050|| align=right|5,76|| align=right|4,561||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127259)||2002 JG45|| align=right|16,0|| align=right|2,688|| align=right|0,212|| align=right|6,85|| align=right|4,406||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127260)||2002 JE46|| align=right|15,4|| align=right|2,908|| align=right|0,024|| align=right|9,68|| align=right|4,958||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127261)||2002 JE47|| align=right|15,2|| align=right|2,781|| align=right|0,175|| align=right|9,97|| align=right|4,637||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127262)||2002 JF48|| align=right|15,1|| align=right|2,536|| align=right|0,144|| align=right|9,76|| align=right|4,037||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127263)||2002 JJ49|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,256|| align=right|10,67|| align=right|5,456||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127264)||2002 JB50|| align=right|15,9|| align=right|2,640|| align=right|0,104|| align=right|2,50|| align=right|4,289||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127265)||2002 JX50|| align=right|15,3|| align=right|2,740|| align=right|0,120|| align=right|1,63|| align=right|4,535||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127266)||2002 JU51|| align=right|14,6|| align=right|2,970|| align=right|0,108|| align=right|9,22|| align=right|5,117||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127267)||2002 JY53|| align=right|15,5|| align=right|2,666|| align=right|0,114|| align=right|3,31|| align=right|4,352||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127268)||2002 JC55|| align=right|16,0|| align=right|2,732|| align=right|0,188|| align=right|1,53|| align=right|4,514||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127269)||2002 JJ55|| align=right|14,3|| align=right|3,134|| align=right|0,108|| align=right|6,18|| align=right|5,547||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127270)||2002 JK57|| align=right|15,6|| align=right|3,066|| align=right|0,104|| align=right|2,01|| align=right|5,368||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127271)||2002 JL60|| align=right|16,0|| align=right|2,922|| align=right|0,131|| align=right|2,83|| align=right|4,993||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127272)||2002 JS60|| align=right|15,8|| align=right|2,692|| align=right|0,237|| align=right|8,75|| align=right|4,415||MBA||5. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127273)||2002 JA61|| align=right|15,4|| align=right|2,828|| align=right|0,053|| align=right|1,24|| align=right|4,756||MBA||11. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127274)||2002 JE61|| align=right|14,5|| align=right|3,101|| align=right|0,220|| align=right|16,63|| align=right|5,459||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127275)||2002 JB63|| align=right|14,8|| align=right|2,591|| align=right|0,231|| align=right|6,38|| align=right|4,170||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127276)||2002 JF65|| align=right|15,5|| align=right|2,633|| align=right|0,213|| align=right|5,99|| align=right|4,273||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127277)||2002 JV65|| align=right|15,0|| align=right|2,572|| align=right|0,286|| align=right|5,57|| align=right|4,124||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127278)||2002 JC66|| align=right|15,8|| align=right|2,742|| align=right|0,154|| align=right|3,55|| align=right|4,539||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127279)||2002 JY66|| align=right|15,2|| align=right|3,136|| align=right|0,184|| align=right|2,30|| align=right|5,552||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127280)||2002 JK67|| align=right|14,6|| align=right|2,591|| align=right|0,246|| align=right|5,86|| align=right|4,170||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127281)||2002 JA69|| align=right|15,0|| align=right|2,592|| align=right|0,152|| align=right|14,99|| align=right|4,172||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127282)||2002 JD69|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,205|| align=right|11,65|| align=right|4,522||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127283)||2002 JQ69|| align=right|15,7|| align=right|2,591|| align=right|0,135|| align=right|8,67|| align=right|4,170||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127284)||2002 JF70|| align=right|15,1|| align=right|2,761|| align=right|0,182|| align=right|8,64|| align=right|4,588||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127285)||2002 JG70|| align=right|15,1|| align=right|2,747|| align=right|0,206|| align=right|9,00|| align=right|4,553||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127286)||2002 JC71|| align=right|15,0|| align=right|2,710|| align=right|0,173|| align=right|9,79|| align=right|4,461||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127287)||2002 JR72|| align=right|16,5|| align=right|2,374|| align=right|0,175|| align=right|7,80|| align=right|3,656||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127288)||2002 JV74|| align=right|15,7|| align=right|2,802|| align=right|0,205|| align=right|1,74|| align=right|4,690||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127289)||2002 JD75|| align=right|15,6|| align=right|2,738|| align=right|0,161|| align=right|3,57|| align=right|4,530||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127290)||2002 JM77|| align=right|14,1|| align=right|3,081|| align=right|0,054|| align=right|11,11|| align=right|5,408||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127291)||2002 JT77|| align=right|15,4|| align=right|2,863|| align=right|0,020|| align=right|2,34|| align=right|4,844||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127292)||2002 JJ78|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,061|| align=right|3,03|| align=right|4,338||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127293)||2002 JL78|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,071|| align=right|2,73|| align=right|4,681||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127294)||2002 JN79|| align=right|15,2|| align=right|2,766|| align=right|0,067|| align=right|3,97|| align=right|4,599||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127295)||2002 JE80|| align=right|15,6|| align=right|2,951|| align=right|0,083|| align=right|1,78|| align=right|5,068||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127296)||2002 JV80|| align=right|15,0|| align=right|3,119|| align=right|0,168|| align=right|4,02|| align=right|5,508||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127297)||2002 JD81|| align=right|16,1|| align=right|2,597|| align=right|0,206|| align=right|4,23|| align=right|4,183||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127298)||2002 JG81|| align=right|16,1|| align=right|2,613|| align=right|0,130|| align=right|1,71|| align=right|4,224||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127299)||2002 JU81|| align=right|15,0|| align=right|3,231|| align=right|0,115|| align=right|2,18|| align=right|5,807||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127300)||2002 JN83|| align=right|15,3|| align=right|3,189|| align=right|0,102|| align=right|4,57|| align=right|5,693||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127301)||2002 JX84|| align=right|16,2|| align=right|2,707|| align=right|0,128|| align=right|2,13|| align=right|4,454||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127302)||2002 JM85|| align=right|14,3|| align=right|3,113|| align=right|0,036|| align=right|9,89|| align=right|5,493||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127303)||2002 JG86|| align=right|15,0|| align=right|3,084|| align=right|0,172|| align=right|1,27|| align=right|5,416||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127304)||2002 JA87|| align=right|16,8|| align=right|2,428|| align=right|0,151|| align=right|1,37|| align=right|3,782||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127305)||2002 JJ87|| align=right|15,4|| align=right|3,139|| align=right|0,147|| align=right|4,82|| align=right|5,560||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127306)||2002 JR88|| align=right|15,6|| align=right|2,914|| align=right|0,066|| align=right|2,38|| align=right|4,974||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127307)||2002 JT88|| align=right|14,9|| align=right|3,180|| align=right|0,149|| align=right|10,68|| align=right|5,670||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127308)||2002 JF89|| align=right|15,8|| align=right|3,184|| align=right|0,080|| align=right|2,47|| align=right|5,680||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127309)||2002 JN89|| align=right|15,7|| align=right|2,914|| align=right|0,062|| align=right|1,94|| align=right|4,973||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127310)||2002 JT90|| align=right|17,2|| align=right|2,236|| align=right|0,153|| align=right|3,55|| align=right|3,343||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127311)||2002 JV90|| align=right|14,5|| align=right|2,994|| align=right|0,096|| align=right|11,17|| align=right|5,179||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127312)||2002 JC91|| align=right|14,0|| align=right|3,468|| align=right|0,025|| align=right|5,46|| align=right|6,458||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127313)||2002 JJ94|| align=right|16,5|| align=right|2,588|| align=right|0,106|| align=right|3,21|| align=right|4,163||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127314)||2002 JN94|| align=right|15,6|| align=right|2,976|| align=right|0,106|| align=right|1,17|| align=right|5,133||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127315)||2002 JL96|| align=right|15,7|| align=right|2,733|| align=right|0,146|| align=right|3,92|| align=right|4,517||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127316)||2002 JW96|| align=right|14,3|| align=right|3,050|| align=right|0,082|| align=right|15,15|| align=right|5,326||MBA||9. května 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127317)||2002 JA97|| align=right|14,2|| align=right|3,144|| align=right|0,034|| align=right|16,35|| align=right|5,575||MBA||11. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127318)||2002 JT97|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,076|| align=right|2,96|| align=right|5,039||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127319)||2002 JB99|| align=right|14,4|| align=right|3,080|| align=right|0,105|| align=right|16,53|| align=right|5,403||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127320)||2002 JC99|| align=right|15,3|| align=right|2,776|| align=right|0,027|| align=right|15,42|| align=right|4,624||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127321)||2002 JW99|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,129|| align=right|13,82|| align=right|4,408||MBA||8. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127322)||2002 JE100|| align=right|14,1|| align=right|3,137|| align=right|0,243|| align=right|24,17|| align=right|5,555||MBA||14. května 2002||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(127323)||2002 JL100|| align=right|14,2|| align=right|3,185|| align=right|0,163|| align=right|26,08|| align=right|5,684||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127324)||2002 JP100|| align=right|16,7|| align=right|2,553|| align=right|0,255|| align=right|12,19|| align=right|4,080||MBA||15. května 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(127325)||2002 JN101|| align=right|14,5|| align=right|3,000|| align=right|0,094|| align=right|9,51|| align=right|5,195||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127326)||2002 JL102|| align=right|15,3|| align=right|3,125|| align=right|0,207|| align=right|1,91|| align=right|5,523||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127327)||2002 JS103|| align=right|15,4|| align=right|2,950|| align=right|0,087|| align=right|2,27|| align=right|5,065||MBA||10. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127328)||2002 JH105|| align=right|14,7|| align=right|3,092|| align=right|0,072|| align=right|10,27|| align=right|5,436||MBA||12. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127329)||2002 JZ107|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,083|| align=right|15,95|| align=right|4,380||MBA||14. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127330)||2002 JL108|| align=right|14,0|| align=right|3,065|| align=right|0,065|| align=right|23,79|| align=right|5,365||MBA||14. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127331)||2002 JX109|| align=right|14,9|| align=right|3,100|| align=right|0,005|| align=right|10,18|| align=right|5,459||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127332)||2002 JW110|| align=right|15,9|| align=right|2,766|| align=right|0,165|| align=right|3,35|| align=right|4,598||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127333)||2002 JQ111|| align=right|15,0|| align=right|3,009|| align=right|0,081|| align=right|7,36|| align=right|5,218||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127334)||2002 JX111|| align=right|14,6|| align=right|2,712|| align=right|0,151|| align=right|12,26|| align=right|4,466||MBA||11. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127335)||2002 JB113|| align=right|15,1|| align=right|2,701|| align=right|0,173|| align=right|14,30|| align=right|4,439||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127336)||2002 JB115|| align=right|14,4|| align=right|3,156|| align=right|0,081|| align=right|10,17|| align=right|5,607||MBA||13. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127337)||2002 JK117|| align=right|15,2|| align=right|3,195|| align=right|0,189|| align=right|5,08|| align=right|5,711||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127338)||2002 JE118|| align=right|14,4|| align=right|3,081|| align=right|0,028|| align=right|22,49|| align=right|5,408||MBA||4. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127339)||2002 JK118|| align=right|15,4|| align=right|2,665|| align=right|0,123|| align=right|13,62|| align=right|4,350||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127340)||2002 JN118|| align=right|14,1|| align=right|3,228|| align=right|0,032|| align=right|16,59|| align=right|5,799||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127341)||2002 JO118|| align=right|15,3|| align=right|2,688|| align=right|0,037|| align=right|15,59|| align=right|4,407||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127342)||2002 JU118|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,195|| align=right|15,38|| align=right|5,522||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127343)||2002 JE119|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,029|| align=right|14,01|| align=right|4,310||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127344)||2002 JP119|| align=right|14,6|| align=right|2,720|| align=right|0,068|| align=right|14,69|| align=right|4,486||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127345)||2002 JQ119|| align=right|15,0|| align=right|2,752|| align=right|0,193|| align=right|13,42|| align=right|4,564||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127346)||2002 JU119|| align=right|14,8|| align=right|2,683|| align=right|0,061|| align=right|15,94|| align=right|4,394||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127347)||2002 JT120|| align=right|14,9|| align=right|2,778|| align=right|0,173|| align=right|11,73|| align=right|4,628||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127348)||2002 JV120|| align=right|15,5|| align=right|2,581|| align=right|0,121|| align=right|12,99|| align=right|4,145||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127349)||2002 JU121|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,196|| align=right|11,74|| align=right|4,266||MBA||5. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127350)||2002 JB122|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,019|| align=right|16,69|| align=right|5,420||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127351)||2002 JD123|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,218|| align=right|13,95|| align=right|5,599||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127352)||2002 JC124|| align=right|14,5|| align=right|3,192|| align=right|0,013|| align=right|13,81|| align=right|5,702||MBA||6. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127353)||2002 JU125|| align=right|15,7|| align=right|2,673|| align=right|0,033|| align=right|10,81|| align=right|4,370||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127354)||2002 JF126|| align=right|14,8|| align=right|3,026|| align=right|0,149|| align=right|15,83|| align=right|5,263||MBA||7. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127355)||2002 JX126|| align=right|14,2|| align=right|3,156|| align=right|0,096|| align=right|23,53|| align=right|5,605||MBA||7. května 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127356)||2002 JB128|| align=right|15,2|| align=right|2,797|| align=right|0,040|| align=right|6,76|| align=right|4,678||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127357)||2002 JP128|| align=right|14,8|| align=right|2,721|| align=right|0,077|| align=right|8,68|| align=right|4,487||MBA||7. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127358)||2002 JF129|| align=right|16,4|| align=right|2,665|| align=right|0,069|| align=right|2,26|| align=right|4,351||MBA||8. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127359)||2002 JH129|| align=right|15,4|| align=right|3,079|| align=right|0,141|| align=right|3,75|| align=right|5,401||MBA||8. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127360)||2002 JM132|| align=right|15,0|| align=right|3,123|| align=right|0,040|| align=right|3,91|| align=right|5,517||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127361)||2002 JY132|| align=right|15,8|| align=right|2,763|| align=right|0,079|| align=right|3,78|| align=right|4,593||MBA||9. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127362)||2002 JF134|| align=right|15,4|| align=right|2,742|| align=right|0,169|| align=right|12,55|| align=right|4,540||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127363)||2002 JG134|| align=right|14,4|| align=right|3,211|| align=right|0,139|| align=right|10,21|| align=right|5,752||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127364)||2002 JN134|| align=right|16,7|| align=right|2,750|| align=right|0,080|| align=right|0,35|| align=right|4,559||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127365)||2002 JO134|| align=right|15,6|| align=right|2,855|| align=right|0,030|| align=right|2,41|| align=right|4,824||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127366)||2002 JG135|| align=right|15,0|| align=right|2,979|| align=right|0,102|| align=right|8,04|| align=right|5,140||MBA||9. května 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127367)||2002 JZ135|| align=right|15,5|| align=right|3,088|| align=right|0,163|| align=right|1,76|| align=right|5,426||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127368)||2002 JC136|| align=right|17,0|| align=right|2,366|| align=right|0,060|| align=right|5,63|| align=right|3,639||MBA||9. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127369)||2002 JC143|| align=right|14,9|| align=right|2,803|| align=right|0,207|| align=right|9,48|| align=right|4,692||MBA||12. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127370)||2002 JJ144|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,231|| align=right|16,84|| align=right|5,567||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127371)||2002 JT144|| align=right|14,8|| align=right|3,152|| align=right|0,117|| align=right|17,20|| align=right|5,596||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127372)||2002 JF145|| align=right|14,9|| align=right|3,037|| align=right|0,023|| align=right|14,90|| align=right|5,293||MBA||13. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127373)||2002 JT145|| align=right|14,4|| align=right|3,112|| align=right|0,132|| align=right|18,12|| align=right|5,489||MBA||14. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127374)||2002 KE|| align=right|14,5|| align=right|2,692|| align=right|0,135|| align=right|14,46|| align=right|4,416||MBA||16. května 2002||Fountain Hills||Fountain Hills
|-
|(127375)||2002 KN|| align=right|14,9|| align=right|2,979|| align=right|0,170|| align=right|22,61|| align=right|5,140||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127376)||2002 KH1|| align=right|16,4|| align=right|1,906|| align=right|0,103|| align=right|22,61|| align=right|2,632||MBA||17. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127377)||2002 KP2|| align=right|15,0|| align=right|3,080|| align=right|0,163|| align=right|1,55|| align=right|5,403||MBA||17. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127378)||2002 KZ2|| align=right|14,9|| align=right|3,137|| align=right|0,164|| align=right|2,44|| align=right|5,556||MBA||18. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127379)||2002 KR3|| align=right|13,9|| align=right|3,099|| align=right|0,097|| align=right|22,76|| align=right|5,454||MBA||17. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127380)||2002 KR5|| align=right|15,3|| align=right|3,206|| align=right|0,152|| align=right|1,98|| align=right|5,739||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127381)||2002 KT5|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,324|| align=right|7,62|| align=right|4,527||MBA||16. května 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127382)||2002 KQ6|| align=right|14,5|| align=right|3,051|| align=right|0,087|| align=right|16,91|| align=right|5,329||MBA||27. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127383)||2002 KK7|| align=right|14,5|| align=right|2,557|| align=right|0,152|| align=right|13,85|| align=right|4,088||MBA||28. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127384)||2002 KS13|| align=right|15,3|| align=right|2,995|| align=right|0,055|| align=right|9,41|| align=right|5,183||MBA||19. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127385)||2002 KT14|| align=right|14,6|| align=right|3,135|| align=right|0,066|| align=right|15,79|| align=right|5,549||MBA||30. května 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127386)||2002 LB2|| align=right|15,2|| align=right|3,096|| align=right|0,282|| align=right|2,11|| align=right|5,446||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127387)||2002 LR4|| align=right|15,7|| align=right|2,885|| align=right|0,175|| align=right|9,14|| align=right|4,899||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127388)||2002 LF5|| align=right|13,9|| align=right|3,198|| align=right|0,141|| align=right|12,16|| align=right|5,718||MBA||6. června 2002||Fountain Hills||C. W. Juels; P. R. Holvorcem
|-
|(127389)||2002 LW6|| align=right|14,3|| align=right|3,137|| align=right|0,102|| align=right|9,66|| align=right|5,554||MBA||1. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127390)||2002 LO8|| align=right|15,3|| align=right|3,084|| align=right|0,216|| align=right|4,97|| align=right|5,414||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127391)||2002 LT8|| align=right|15,3|| align=right|3,183|| align=right|0,223|| align=right|5,19|| align=right|5,679||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127392)||2002 LJ9|| align=right|14,4|| align=right|3,110|| align=right|0,048|| align=right|11,87|| align=right|5,484||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127393)||2002 LL10|| align=right|14,5|| align=right|3,235|| align=right|0,051|| align=right|15,43|| align=right|5,817||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127394)||2002 LR11|| align=right|16,5|| align=right|2,365|| align=right|0,181|| align=right|6,98|| align=right|3,637||MBA||5. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127395)||2002 LP13|| align=right|14,3|| align=right|3,179|| align=right|0,143|| align=right|6,84|| align=right|5,667||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127396)||2002 LQ17|| align=right|15,4|| align=right|3,045|| align=right|0,197|| align=right|2,51|| align=right|5,311||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127397)||2002 LQ18|| align=right|15,2|| align=right|3,110|| align=right|0,150|| align=right|1,83|| align=right|5,484||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127398)||2002 LD19|| align=right|15,6|| align=right|2,620|| align=right|0,107|| align=right|6,18|| align=right|4,240||MBA||6. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127399)||2002 LT21|| align=right|14,7|| align=right|3,065|| align=right|0,113|| align=right|4,96|| align=right|5,364||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127400)||2002 LW24|| align=right|14,2|| align=right|3,184|| align=right|0,116|| align=right|12,67|| align=right|5,682||MBA||2. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127401)||2002 LK25|| align=right|15,1|| align=right|2,736|| align=right|0,145|| align=right|13,80|| align=right|4,525||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127402)||2002 LP27|| align=right|14,8|| align=right|2,881|| align=right|0,246|| align=right|6,17|| align=right|4,890||MBA||8. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127403)||2002 LT29|| align=right|15,2|| align=right|2,998|| align=right|0,213|| align=right|6,26|| align=right|5,190||MBA||9. června 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127404)||2002 LX30|| align=right|15,2|| align=right|3,110|| align=right|0,158|| align=right|3,62|| align=right|5,483||MBA||3. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127405)||2002 LT32|| align=right|14,0|| align=right|3,153|| align=right|0,174|| align=right|17,62|| align=right|5,597||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127406)||2002 LD33|| align=right|15,2|| align=right|3,081|| align=right|0,211|| align=right|15,85|| align=right|5,407||MBA||3. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127407)||2002 LA35|| align=right|15,4|| align=right|3,005|| align=right|0,174|| align=right|10,80|| align=right|5,208||MBA||9. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127408)||2002 LP37|| align=right|14,0|| align=right|3,096|| align=right|0,121|| align=right|18,20|| align=right|5,447||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127409)||2002 LE38|| align=right|14,7|| align=right|2,976|| align=right|0,117|| align=right|9,89|| align=right|5,133||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127410)||2002 LF45|| align=right|14,9|| align=right|3,078|| align=right|0,122|| align=right|2,71|| align=right|5,400||MBA||5. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127411)||2002 LS48|| align=right|15,1|| align=right|3,126|| align=right|0,127|| align=right|12,37|| align=right|5,526||MBA||10. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127412)||2002 LA51|| align=right|14,0|| align=right|3,138|| align=right|0,101|| align=right|26,45|| align=right|5,559||MBA||8. června 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127413)||2002 LS53|| align=right|15,4|| align=right|2,799|| align=right|0,127|| align=right|8,75|| align=right|4,681||MBA||10. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127414)||2002 LQ57|| align=right|14,2|| align=right|3,083|| align=right|0,085|| align=right|20,49|| align=right|5,413||MBA||12. června 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127415)||2002 NG6|| align=right|15,5|| align=right|2,996|| align=right|0,127|| align=right|2,33|| align=right|5,184||MBA||11. července 2002||Campo Imperatore||CINEOS
|-
|(127416)||2002 NF10|| align=right|15,7|| align=right|3,141|| align=right|0,153|| align=right|1,84|| align=right|5,567||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127417)||2002 NK11|| align=right|15,2|| align=right|3,071|| align=right|0,098|| align=right|1,35|| align=right|5,382||MBA||4. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127418)||2002 NB19|| align=right|14,8|| align=right|3,134|| align=right|0,119|| align=right|3,96|| align=right|5,548||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127419)||2002 NU24|| align=right|15,7|| align=right|2,990|| align=right|0,301|| align=right|5,18|| align=right|5,169||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127420)||2002 NZ26|| align=right|16,8|| align=right|2,415|| align=right|0,134|| align=right|2,94|| align=right|3,752||MBA||9. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127421)||2002 OE7|| align=right|14,6|| align=right|3,158|| align=right|0,253|| align=right|11,61|| align=right|5,611||MBA||20. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127422)||2002 OX11|| align=right|15,6|| align=right|2,741|| align=right|0,210|| align=right|15,00|| align=right|4,538||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127423)||2002 OF13|| align=right|15,2|| align=right|3,049|| align=right|0,083|| align=right|10,79|| align=right|5,323||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127424)||2002 OJ15|| align=right|14,6|| align=right|3,173|| align=right|0,007|| align=right|8,63|| align=right|5,652||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127425)||2002 OL18|| align=right|15,0|| align=right|3,205|| align=right|0,116|| align=right|14,70|| align=right|5,738||MBA||18. července 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127426)||2002 OV21|| align=right|14,3|| align=right|3,968|| align=right|0,310|| align=right|9,71|| align=right|7,904||MBA||21. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127427)||2002 OE23|| align=right|14,4|| align=right|3,115|| align=right|0,185|| align=right|15,99|| align=right|5,496||MBA||22. července 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127428)||2002 PX|| align=right|16,3|| align=right|1,890|| align=right|0,036|| align=right|19,29|| align=right|2,599||MBA||1. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127429)||2002 PK5|| align=right|16,3|| align=right|2,447|| align=right|0,152|| align=right|8,61|| align=right|3,827||MBA||4. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127430)||2002 PD14|| align=right|16,8|| align=right|2,264|| align=right|0,106|| align=right|7,66|| align=right|3,406||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127431)||2002 PB15|| align=right|14,9|| align=right|3,127|| align=right|0,101|| align=right|5,42|| align=right|5,529||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127432)||2002 PE15|| align=right|14,8|| align=right|3,172|| align=right|0,159|| align=right|2,68|| align=right|5,649||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127433)||2002 PO16|| align=right|14,6|| align=right|3,171|| align=right|0,058|| align=right|8,09|| align=right|5,647||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127434)||2002 PA17|| align=right|15,3|| align=right|3,082|| align=right|0,142|| align=right|4,03|| align=right|5,410||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127435)||2002 PX21|| align=right|14,4|| align=right|3,181|| align=right|0,053|| align=right|4,38|| align=right|5,672||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127436)||2002 PD32|| align=right|15,4|| align=right|3,014|| align=right|0,207|| align=right|2,97|| align=right|5,231||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127437)||2002 PZ51|| align=right|14,7|| align=right|3,084|| align=right|0,172|| align=right|4,57|| align=right|5,415||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127438)||2002 PF52|| align=right|15,1|| align=right|3,088|| align=right|0,125|| align=right|4,80|| align=right|5,425||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127439)||2002 PY59|| align=right|15,7|| align=right|2,596|| align=right|0,194|| align=right|13,76|| align=right|4,182||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127440)||2002 PE66|| align=right|14,9|| align=right|3,076|| align=right|0,115|| align=right|5,81|| align=right|5,394||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127441)||2002 PK66|| align=right|15,2|| align=right|3,147|| align=right|0,042|| align=right|9,63|| align=right|5,582||MBA||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127442)||2002 PW66|| align=right|13,8|| align=right|3,958|| align=right|0,291|| align=right|6,12|| align=right|7,873||HLD||6. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127443)||2002 PX69|| align=right|14,8|| align=right|3,137|| align=right|0,189|| align=right|15,30|| align=right|5,554||MBA||11. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127444)||2002 PQ71|| align=right|15,5|| align=right|2,879|| align=right|0,151|| align=right|11,96|| align=right|4,884||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127445)||2002 PP84|| align=right|14,5|| align=right|3,114|| align=right|0,145|| align=right|13,24|| align=right|5,494||MBA||10. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127446)||2002 PD102|| align=right|15,8|| align=right|2,693|| align=right|0,097|| align=right|15,97|| align=right|4,418||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127447)||2002 PY112|| align=right|17,2|| align=right|1,964|| align=right|0,053|| align=right|17,87|| align=right|2,751||MBA||12. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127448)||2002 PY118|| align=right|13,6|| align=right|3,963|| align=right|0,156|| align=right|7,25|| align=right|7,888||HLD||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127449)||2002 PM124|| align=right|14,2|| align=right|3,945|| align=right|0,247|| align=right|2,36|| align=right|7,834||HLD||13. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127450)||2002 PH125|| align=right|15,0|| align=right|3,085|| align=right|0,177|| align=right|4,67|| align=right|5,418||MBA||14. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127451)||2002 PZ140|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,209|| align=right|17,06|| align=right|5,441||MBA||14. srpna 2002||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(127452)||2002 PN156|| align=right|15,7|| align=right|3,135|| align=right|0,077|| align=right|1,40|| align=right|5,549||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(127453)||2002 PK163|| align=right|16,4|| align=right|2,969|| align=right|0,191|| align=right|0,65|| align=right|5,114||MBA||8. srpna 2002||Palomar||S. F. Hoenig
|-
|(127454)||2002 PN169|| align=right|15,1|| align=right|3,153|| align=right|0,194|| align=right|0,78|| align=right|5,597||MBA||8. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127455)||2002 QJ6|| align=right|16,0|| align=right|1,939|| align=right|0,187|| align=right|20,91|| align=right|2,700||MBA||18. srpna 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127456)||2002 QV26|| align=right|15,6|| align=right|3,193|| align=right|0,192|| align=right|1,04|| align=right|5,706||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127457)||2002 QM28|| align=right|14,6|| align=right|3,185|| align=right|0,143|| align=right|6,11|| align=right|5,683||MBA||29. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127458)||2002 QF40|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,193|| align=right|5,01|| align=right|4,156||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127459)||2002 QS42|| align=right|15,2|| align=right|3,051|| align=right|0,203|| align=right|15,61|| align=right|5,328||MBA||30. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127460)||2002 QJ47|| align=right|14,8|| align=right|3,018|| align=right|0,086|| align=right|10,05|| align=right|5,243||MBA||30. srpna 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127461)||2002 QV49|| align=right|15,3|| align=right|3,135|| align=right|0,186|| align=right|9,25|| align=right|5,549||MBA||29. srpna 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(127462)||2002 QY49|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,200|| align=right|5,47|| align=right|4,183||MBA||29. srpna 2002||Palomar||R. Matson
|-
|(127463)||2002 QC65|| align=right|16,0|| align=right|3,027|| align=right|0,127|| align=right|11,90|| align=right|5,266||MBA||16. srpna 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127464)||2002 RQ6|| align=right|16,7|| align=right|2,153|| align=right|0,081|| align=right|1,18|| align=right|3,158||MBA||1. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127465)||2002 RY32|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,283|| align=right|7,71|| align=right|5,649||MBA||4. září 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127466)||2002 RA40|| align=right|16,4|| align=right|2,366|| align=right|0,139|| align=right|7,61|| align=right|3,639||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127467)||2002 RX41|| align=right|17,3|| align=right|2,285|| align=right|0,176|| align=right|2,59|| align=right|3,452||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127468)||2002 RC86|| align=right|14,6|| align=right|3,361|| align=right|0,067|| align=right|6,96|| align=right|6,162||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127469)||2002 RP94|| align=right|13,8|| align=right|3,950|| align=right|0,247|| align=right|3,33|| align=right|7,851||HLD||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127470)||2002 RY98|| align=right|14,8|| align=right|3,203|| align=right|0,152|| align=right|2,22|| align=right|5,732||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127471)||2002 RD110|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,075|| align=right|5,66|| align=right|3,584||MBA||6. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127472)||2002 RD113|| align=right|14,2|| align=right|3,104|| align=right|0,179|| align=right|15,19|| align=right|5,468||MBA||5. září 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127473)||2002 RX125|| align=right|16,3|| align=right|2,423|| align=right|0,135|| align=right|6,16|| align=right|3,772||MBA||9. září 2002||Drebach||Drebach
|-
|(127474)||2002 RW140|| align=right|14,6|| align=right|3,086|| align=right|0,088|| align=right|10,53|| align=right|5,421||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127475)||2002 RC141|| align=right|16,7|| align=right|2,186|| align=right|0,108|| align=right|6,47|| align=right|3,232||MBA||10. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127476)||2002 RF153|| align=right|16,5|| align=right|2,261|| align=right|0,184|| align=right|5,14|| align=right|3,399||MBA||12. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127477)||2002 RS211|| align=right|17,0|| align=right|2,563|| align=right|0,211|| align=right|1,69|| align=right|4,103||MBA||14. září 2002||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(127478)||2002 SX19|| align=right|16,1|| align=right|1,930|| align=right|0,071|| align=right|17,83|| align=right|2,681||MBA||26. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127479)||2002 SE23|| align=right|16,3|| align=right|2,399|| align=right|0,080|| align=right|7,35|| align=right|3,716||MBA||27. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127480)||2002 SU28|| align=right|16,4|| align=right|2,237|| align=right|0,132|| align=right|9,13|| align=right|3,345||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127481)||2002 ST29|| align=right|14,4|| align=right|3,117|| align=right|0,117|| align=right|6,78|| align=right|5,503||MBA||28. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127482)||2002 SK36|| align=right|16,5|| align=right|2,440|| align=right|0,129|| align=right|4,60|| align=right|3,812||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127483)||2002 SE44|| align=right|16,6|| align=right|2,626|| align=right|0,040|| align=right|1,48|| align=right|4,256||MBA||29. září 2002||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(127484)||2002 SA45|| align=right|17,0|| align=right|2,259|| align=right|0,189|| align=right|3,22|| align=right|3,395||MBA||29. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127485)||2002 ST54|| align=right|16,1|| align=right|2,306|| align=right|0,144|| align=right|7,66|| align=right|3,502||MBA||30. září 2002||Haleakala||NEAT
|-
|(127486)||2002 SJ64|| align=right|15,6|| align=right|2,893|| align=right|0,162|| align=right|6,22|| align=right|4,920||MBA||16. září 2002||Palomar||NEAT
|-
|(127487)||2002 TP3|| align=right|14,8|| align=right|3,116|| align=right|0,172|| align=right|2,11|| align=right|5,501||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127488)||2002 TE11|| align=right|17,1|| align=right|2,342|| align=right|0,132|| align=right|2,81|| align=right|3,584||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127489)||2002 TN16|| align=right|17,4|| align=right|2,286|| align=right|0,096|| align=right|6,78|| align=right|3,456||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127490)||2002 TU18|| align=right|16,4|| align=right|2,368|| align=right|0,214|| align=right|1,71|| align=right|3,644||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127491)||2002 TV21|| align=right|16,7|| align=right|2,235|| align=right|0,172|| align=right|6,82|| align=right|3,341||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127492)||2002 TC23|| align=right|17,8|| align=right|2,239|| align=right|0,177|| align=right|7,82|| align=right|3,349||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127493)||2002 TU29|| align=right|16,8|| align=right|2,165|| align=right|0,085|| align=right|3,47|| align=right|3,184||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127494)||2002 TR30|| align=right|16,8|| align=right|2,300|| align=right|0,167|| align=right|5,44|| align=right|3,487||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127495)||2002 TW30|| align=right|15,6|| align=right|2,799|| align=right|0,068|| align=right|5,36|| align=right|4,681||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127496)||2002 TL39|| align=right|14,8|| align=right|2,723|| align=right|0,260|| align=right|8,45|| align=right|4,492||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127497)||2002 TS44|| align=right|15,1|| align=right|3,220|| align=right|0,152|| align=right|5,40|| align=right|5,777||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127498)||2002 TQ47|| align=right|16,2|| align=right|2,213|| align=right|0,085|| align=right|3,24|| align=right|3,290||MBA||2. října 2002||Socorro||LINEAR
|-
|(127499)||2002 TF56|| align=right|15,5|| align=right|2,753|| align=right|0,098|| align=right|4,55|| align=right|4,567||MBA||1. října 2002||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(127500)||2002 TH57|| align=right|16,7|| align=right|1,959|| align=right|0,089|| align=right|21,35|| align=right|2,741||MBA||3. října 2002||Palomar||NEAT
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
HLD – Hildina skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek